

Населені пункти та їхні частини
 Марянкі — село в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Марянкі — село в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Марянкі — село в гміні Тлухово Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Марянкі — село в гміні Кшешице Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Марянкі — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Марянкі — село в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Марянкі — село в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Марянкі — частина міста Свеце в Свецькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Марянкі — частина міста Ґура-Кальварія в Пясечинському повіті Мазовецького воєводства
 Марянкі — частина міста Домброва-Гурнича в Сілезькому воєводстві
 Марянкі — частина села Тшебч-Шляхецький в гміні Кієво-Крулевське Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Марянкі — частина села Блешно в гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Марянкі — частина села Пеньонжково в гміні Ґнев Тчевського повіту Поморського воєводства

Примітки